Paquete del Maule fue el nombre de dos barcos que tuvieron un importante rol en la historia de Chile:

 Vapor Paquete del Maule (1861), buque chileno capturado por los españoles en la Guerra hispano-sudamericana
 Vapor Paquete del Maule (1866), buque chileno de transportes que sirvió a la Armada de Chile durante la Guerra del Pacífico